Reussing ist der Nachname von:

 Hans Reussing (* 1964), niederländischer Fußballspieler
 Heinrich Christian Theodor Reussing (1767–1846), deutscher Mediziner
 Marianne Reussing (1757–1831), deutsche Romanautorin